Дисне́й — фамилия, используемая также в названии компаний:
 Компания The Walt Disney Company и её подразделения:
 Walt Disney Pictures
 Disney Television Animation
 Дисней, Уолтер Элайас (1901—1966) — основатель «The Walt Disney Company».